Die 2. Handball-Bundesliga startete wie in den Jahren zuvor auch in der Saison 2000/01 mit einer Nord- und einer Südstaffel.
Aus der Staffel Nord stieg der SV Post Schwerin, aus der Staffel Süd Frisch Auf Göppingen in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SV Post Schwerin.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: Eintracht Hildesheim und TuS N-Lübbecke.

Absteiger in die Regionalligen: TV Jahn Duderstadt.
Aufsteiger aus den Regionalligen: SV Anhalt Bernburg, SG Flensburg-Handewitt II und TuS Spenge.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: LTV Wuppertal.

Absteiger in die Regionalligen: TSG Herdecke, HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim, HG Erlangen und Eschweger TSV (alle Rückzug).
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Konstanz, HSG Römerwall und TUSPO Obernburg.

Relegation 
Der ThSV Eisenach musste als Sechzehnter der Handball-Bundesliga 2000/01 in die Relegation, der Gegner wurde in der Begegnung zwischen den beiden Zweitplatzierten der 2. Handball-Bundesligen gefunden.

Qualifikation zur Relegation:
Hinspiel:
VfL Pfullingen – Wilhelmshavener HV 20:19

Rückspiel:
Wilhelmshavener HV – VfL Pfullingen 29:25

Relegation:
Hinspiel:
ThSV Eisenach – Wilhelmshavener HV 25:17

Rückspiel
Wilhelmshavener HV – ThSV Eisenach 27:22

 Der ThSV Eisenach verbleibt damit in der 1. Handball-Bundesliga.

Entscheidungen 

Handballsaison 2000/01
2000